Grafton ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Grafton (New South Wales)

in Kanada:
 Grafton (Ontario)

in Großbritannien:
 Grafton (Cheshire)
 Grafton (Oxfordshire)
 Grafton (Shropshire)
 Grafton (Wiltshire)

in Neuseeland:
 Grafton (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Grafton (Illinois)
 Grafton (Iowa)
 Grafton (Massachusetts)
 Grafton (Nebraska)
 Grafton (Town, New York)
 Grafton (Weiler, New York)
 Grafton (New Hampshire)
 Grafton (North Dakota), im Walsh County
 Grafton (Ohio)
 Grafton (Vermont)
 Grafton (Virginia)
 Grafton (West Virginia)
 Grafton (Wisconsin), im Ozaukee County
 Grafton (Town), Town(ship) im Ozaukee County, Wisconsin

Grafton ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Grafton (* 1950), US-amerikanischer Historiker
 Charles Chapman Grafton (1830–1912), Bischof der Episcopal-Kirche in Amerika
 Richard Grafton, englischer Buchdrucker und Chronist
 Sam Grafton (* 1980 oder 1981), britischer Pokerspieler
 Sue Grafton (1940–2017), US-amerikanische Schriftstellerin

Grafton ist der Titel folgender Personen:
 Duke of Grafton, britischer Adelstitel in der Peerage of England
 Gilbert Talbot of Grafton († 1518) († 1518), englischer Adliger und Militär
 Henry FitzRoy, 1. Duke of Grafton (1663–1690), britischer Vizeadmiral
 Augustus FitzRoy, 3. Duke of Grafton (1735–1811), britischer Politiker

Siehe auch:
 Grafton Township
 Grafton County, County in New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Grafton Street, Straße in Dublin, Irland
 Grafton Lock, Schleuse in der Themse
 Grafton-Portrait, Ölgemälde